Otokar – forma ceca del nome proprio di persona italiano maschile Odoacre
Otokar – compagnia turca della Koç Holding, che produce autobus e veicoli militari
21270 Otokar – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Ottocaro
Ottokar